Андре Лео (псевдоним; настоящие имя и фамилия — Леони Шансе, урождённая Бера) (; , Лузиньян —, ) — французская общественно-политическая деятельница, феминистка, писательница, журналистка.

Биография 
Дочь судебного чиновника, позже — нотариуса. Кроме неё в семье росло семь братьев и сестер. Получив хорошее образование, заинтересовалась политикой, увлеклась радикальными идеями. Неясно, какую роль она сыграла в революционных событиях 1848 года, но, по-видимому, была связана с республиканцами, потому что после переворота во Франции в 1851 году вынуждена была бежать в Швейцарию. В Лозанне вышла замуж за социалиста-утописта, редактора газеты Le Peuple. Два года спустя она родила двух сыновей Андре и Лео, чьи имена сделала своим псевдонимом, которым пользовалась в дальнейшем. Семья вернулась во Францию после амнистии 1860 года и поселилась в столице.

В 1860-х годах она активно выступала за гражданское и политическое равноправие женщин; сблизилась с левыми республиканцами и социалистами, участвовала в деятельности полулегальных социалистических и феминистских организаций. Была членом Первого интернационала. В 1866 году группа активистов феминизма под названием Société pour la Revendication du Droit des Femmes начала собираться в доме Андре Лео в Париже, в их числе были Мария Дерэм, Луиза Мишель, Жюль Симон и другие.

Во время войны с Пруссией в 1870 году была членом Комитета бдительности Монмартра. Вместе с Луизой Мишель основала газету «La Republique des Travailleurs».

В дни Парижской Коммуны 1871 года сотрудник революционных газет «La Sociale» и «La Commune», принимала участие в работе женских организаций, сражалась на баррикадах во время Майской недели. Вместе с Б. Малоном обратилась с воззванием «К трудящимся деревень» о поддержке Коммуны (опубликовано 10 апреля 1871 года). После подавления Коммуны бежала в Базель, жила в Швейцарии; поддерживала бакунистов в их борьбе против Первого интернационала. Неоднократно полемизировала по поводу эмансипации женщин с лидером французской секции Интернационала, который отрицательно относился к политической активности женщин.

Участвовала в восстании, которое окончательно свергло правительство Второй империи. Будучи журналисткой, критиковала действия властей Третьей французской республики.

В 1878—1881 годы сотрудничала в русском журнале «Слово». В 1880 году вернулась во Францию, активной роли в общественной жизни не играла.

Творчество 
Андре Лео — автор романов социальной направленности «Скандальный брак» (1862, рус. пер. 1865), «Развод» (1866, рус. пер. 1868) и других, разоблачающих косное мещанство и обывательщину, затронула вопросы несправедливости по отношению к женщинам, их низкое социальное положение и преобладающие стереотипы поведения. Её книги были результатом тщательного изучения положения женщин в различных регионах Франции, а позднее и за рубежом. Андре Лео также описала картины французской деревни до индустриализации, отразила контраст между исчезающими народными обычаями и явлениями, вызванными развитием промышленности.
Роман «Алина-Али» (1869, русский перевод 1870) и др. посвящены проблемам семьи и брака. Счастье человека автор не мыслит вне трудовой жизни («Две дочери господина Плишона», 1865, и др. романы). В сказке-утопии «Коммуна Маленпи» (1874) дан расплывчатый образ республики мелких собственников. Д. И. Писарев признавал романы Лео «…очень замечательными и в высокой степени полезными».

Находилась под влиянием работ Флоры Тристан. Книги Андре Лео, в своё время, сравнивали с творчеством Жорж Санд.

Примечания

Литература 
 
 Советская историческая энциклопедия. В 16 томах. — М.: Советская энциклопедия. 1973—1982. Том 8, 1965.

Ссылки 
 André Léo

Политики Франции
Социалисты Франции
Революционеры Франции
Писательницы Франции
Французские писатели XIX века
Писательницы Франции XIX века
Писательницы XIX века
Журналисты Франции
Деятели Парижской коммуны
Участники восстаний
Деятели феминизма Франции
Анархисты Франции
Литераторы, известные под псевдонимами